Houssay (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Houssay (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary